Hlorobenzojeva kiselina se može odnosti na:
 2-Hlorobenzojeva kiselina
 3-Hlorobenzojeva kiselina 
 4-Hlorobenzojeva kiselina